Number Ones (с англ. — «Номер один») — сборник хитов американского автора-исполнителя Майкла Джексона. Релиз состоялся в ноябре 2003 года на лейблах Epic Records и MJJ Music.

Number Ones представляет собой компиляцию хитов музыканта, выпущенных за период его сотрудничества с лейблом Epic Records с 1979 по 2001 год. Единственная новая песня на сборнике «One More Chance» была выпущена в качестве сингла из пластинки. Компиляция заняла первые строчки чартов Великобритании, Канады, Ирландии, Польши и Новой Зеландии и получила многочисленные музыкальные сертификации. В ноябре 2021 года Джексон стал вторым сольным исполнителем в истории, чей релиз провёл 10 лет в британском альбомном чарте: его сборник Number Ones появлялся в хит-параде на протяжении 522 недель.

В 2009 году Джексон посмертно получил за Number Ones две статуэтки «American Music Awards» и две награды  в категориях «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший ритм-н-блюз/соул альбом».

Релиз и реакция критиков 

Релиз Number Ones состоялся 17 ноября 2003 года в Европе и 18 ноября в США. Европейское издание можно было приобрести с четырьмя вариантами обложки. Одновременно был выпущен одноимённый  Джексона на DVD. Number Ones представляет собой компиляцию хитов музыканта, выпущенных за период его сотрудничества с лейблом Epic Records c 1979 по 2001 год. Единственный новый трек на пластинке, «One More Chance», был выпущен в качестве сингла со сборника. В американском чарте Billboard 200 Number Ones дебютировал с 13 места — это самый высокий дебют сборника хитов Джексона в этом хит-параде. Компиляция заняла первые строчки чартов Великобритании, Канады, Ирландии, Польши и Новой Зеландии. В 2021 году Джексон стал вторым сольным исполнителем в истории, чей релиз провёл 10 лет в британском альбомном чарте: его сборник Number Ones появлялся в хит-параде на протяжении 522 недель.

В 2009 году на церемонии вручения наград «American Music Awards» Джексон посмертно получил две статуэтки за Number Ones в категориях «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший ритм-н-блюз/соул альбом». В аналогичных номинациях певец получил за сборник две награды .

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Награды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 ''''

Сборники 2003 года
Сборники песен Майкла Джексона
Сборники на английском языке
Сборники Epic Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Bundesverband Musikindustrie
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, спродюсированные Родни Джеркинсом
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном
Альбомы, спродюсированные Куинси Джонсом